Hermann Faller ist der Name folgender Personen:

* Hermann Faller (1915–1982), deutscher Spielzeughersteller, siehe Gebrüder Faller
 Hermann Faller (Mediziner) (* 1953), deutscher Mediziner, Psychologe und Hochschullehrer